Yamanouchi (jap. , , ) ist der Name von:

 Yamanouchi Pharmaceutical, japanischen Pharmaunternehmen
 Yamanouchi Pharma, dessen deutscher Ableger 
 Yamanouchi (Nagano), japanische Stadt
 Yamanouchi (Klan), japanische Adelsfamilie

Yamanouchi ist der Familienname folgender Personen:

 Hal Yamanouchi (* 1946), japanischer Schauspieler
 Yamanouchi Kazuji, japanischer Politiker
 Kenji Yamanouchi, japanischer Unternehmer
 Yamanouchi Kazutoyo (1545–1605), japanischer General
 Mario Michiaki Yamanouchi (* 1955), japanischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Saitama 
 Masato Yamanouchi (1929–2003), japanischer Synchronsprecher
 Minami Yamanouchi (* 1992), japanische Langstreckenläuferin
 Yamanouchi Sugao (1902–1970), japanischer Archäologe
 Yamanouchi Tamon (1878–1932), japanischer Maler
 Yamanouchi Toyoshige (1827–1877), japanischer Daimyō
 Yūki Yamanouchi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Yukio Yamanouchi (* 1946), japanischer Rechtsanwalt, Autor und Schauspieler

Siehe auch:
 Yamanouchi-Uesugi
 Yamauchi